Thomas Olsson ist der Name folgender Personen:

* Thomas Olsson (Pokerspieler) (1966–2003), schwedischer Pokerspieler
 Thomas Olsson (Fußballspieler) (* 1976), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Thomas Olsen